Moulin de la Galette – historyczny młyn na  Montmartre w Paryżu
 Le Moulin de la Galette (obrazy Vincenta van Gogha) – cykl obrazów

Zobacz też